Alex Yee (né en 1998), triathlète anglais
 Derek Yee (né en 1957), acteur et réalisateur hongkongais
 Paul Yee (né en 1956), écrivain canadien
 William Yee (né en 1928), homme politique fidjien.